Prométheus (nebo také Prometheus) může mít více významů:

 Prométheus – postava z řecké mytologie
 Prometheus (Goethe) – báseň Johanna Wolfganga von Goetha
 Prometheus (měsíc) – měsíc planety Saturn
 Prometheus (film) – film Ridleyho Scotta z roku 2012
 X-303 Prometheus – fiktivní vesmírná loď ze seriálu Hvězdná brána
 Prometheus (nakladatelství) – české nakladatelství
 Prométheus v plamenech – katastrofický román autorské dvojice Scortia-Robinson
 Taneční soubor Prometheus – řecký taneční soubor fungující v rámci Řecké obce Brno
 Prométheus – hudební album Nikol Bókové z roku 2021
Prométheus (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava) – nazývaný také „Rozmach vědy, techniky a civilizace“ je měděný reliéf na VŠB - Technické univerzitě Ostrava v Ostravě-Porubě. Autorem je Vladislav Gajda.